

См. также 
 Департамент Па-де-Кале
 Округа департамента Па-де-Кале

Ссылки 

Па-де-Кале